Papi chulo... (te traigo el mmmm...) – singolo del 2003
Papi Chulo – film del 2018 diretto da John Butler